Hidegség, falu Magyarországon
Hidegség, falu Romániában